Erdmann Völckel ist der Name folgender Personen:

* Erdmann Völckel senior (1816–1892), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdL Reuß älterer Linie
 Erdmann Völckel junior (1850–1945), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdL Reuß älterer Linie